Коме́ты Макно́та — ряд комет, открытых австралийским астрономом Робертом Макнотом (Robert H. McNaught). По неполным данным (с 1978 по 2011 год) он открыл 70 комет, единолично или совместно с другими астрономами.

Короткопериодические кометы 
 191P/Макнота
 220P/Макнота
 254P/Макнота
 260P/Макнота
 278P/Макнота
 284P/Макнота
 P/2004 R1 (Макнота)
 P/2005 J1 (Макнота)
 P/2005 L1 (Макнота)
 P/2005 Y2 (Макнота)
 P/2006 G1 (Макнота)
 P/2006 H1 (Макнота)
 P/2008 J3 (Макнота)
 P/2008 O2 (Макнота)
 P/2008 Y3 (Макнота)
 P/2009 Q5 (Макнота)
 P/2009 S2 (Макнота)
 P/2009 U4 (Макнота)
 P/2010 J5 (Макнота)
 P/2010 T1 (Макнота)
 P/2011 L1 (Макнота)

Долгопериодические кометы 
 C/1987 U3 (Макнота) (1987 XXXII, 1987b1)
 C/2005 E2 (Макнота)
 C/2005 L2 (Макнота)
 C/2005 L3 (Макнота)
 C/2005 S4 (Макнота)
 C/2006 B1 (Макнота)
 C/2006 E1 (Макнота)
 C/2006 K1 (Макнота)
 C/2006 K3 (Макнота)
 C/2006 L2 (Макнота)
 C/2006 P1 (Макнота)
 C/2006 Q1 (Макнота)
 C/2007 K6 (Макнота)
 C/2007 M1 (Макнота)
 C/2007 P1 (Макнота)
 C/2007 T1 (Макнота)
 C/2007 Y2 (Макнота)
 C/2008 A1 (Макнота)
 C/2008 J4 (Макнота)
 C/2009 F2 (Макнота)
 C/2009 F4 (Макнота)
 C/2009 F5 (Макнота)
 C/2009 K5 (Макнота)
 C/2009 R1 (Макнота)
 C/2009 T1 (Макнота)
 C/2010 J2 (Макнота)
 C/2011 C1 (Макнота)
 C/2011 G1 (Макнота)
 C/2011 L2 (Макнота)
 C/2011 L3 (Макнота)
 C/2011 N2 (Макнота)
 C/2013 A1 (Макнота) — комета, имеющая шанс столкнуться с Марсом 19 октября 2014 года

См. также 
 130P/Макнота — Хьюза
 C/1978 G2 (Макнота — Триттона) (1978 XXVII)
 C/1990 M1 (Макнота — Хьюза) (1991 III, 1990g)
 C/1991 C3 (Макнота — Рассела) (1990 XIX, 1991g)
 C/1991 Q1 (Макнота — Рассела) (1992 XI, 1991v)
 C/1991 R1 (Макнота — Рассела) (1990 XXII, 1991w)
 C/1993 Y1 (Макнота — Рассела) (1994 XI, 1993v)
 P/1994 N2 (Макнота — Хартли) (1994 XXXI, 1994n)
 262P/Макнота — Рассела (1994 XXIV, 1994u)
 C/1999 S2 (Макнота — Ватсона)
 C/1999 T1 (Макнота — Хартли)
 P/2008 S1 (Каталина — Макнота)

Макнота